De eerste editie van de wielerwedstrijd London-Surrey Cycle Classic werd gehouden op 14 augustus 2011. De wedstrijd maakte deel uit van de UCI Europe Tour 2011 en gold als een test voor de wegrit van de Olympische Zomerspelen 2012. De Brit Mark Cavendish won de massaspurt in de straten van Londen.

Rituitslag

RideLondon Classic
UCI Europe Tour 2011